C0 puede referirse a:
 c0 es la velocidad de la luz en el vacío.
 C00 es el código según la clasificación internacional de enfermedades para ciertos cáncer de boca.